

Aziende
Siemens AG – azienda tedesca fondata da Ernst Werner von Siemens
Siemens & Halske – azienda precedente alla Siemens AG 
Siemens-Schuckertwerke – azienda oggi parte della Siemens AG
Siemens-Reiniger-Werke – azienda oggi parte della Siemens AG
Siemens Mobile – azienda che in passato ha fatto parte della Siemens AG 
Friedrich Siemens Industrieofenbau – azienda fondata da Friedrich Siemens
Siemens PLM Software – azienda oggi parte della Siemens AG

Fondazioni
 Carl Friedrich von Siemens Stiftung – fondazione di Ernst von Siemens
 Ernst von Siemens Musikstiftung – fondazione di Ernst von Siemens
 Ernst von Siemens Kunststiftung – fondazione di Ernst von Siemens
 Siemens Stiftung – fondazione della Siemens AG

Metrologia
Siemens – unità di misura della conduttanza, dedicata a Werner von Siemens

Onorificenze
Werner-von-Siemens-Ring

Persone
Carl von Siemens – imprenditore tedesco
Carl Wilhelm Siemens – ingegnere tedesco naturalizzato britannico
Ernst Werner von Siemens – imprenditore e ingegnere tedesco
Friedrich Siemens – imprenditore tedesco
Adolf Siemens (1811-1887) – artigliere tedesco fratello di Gustav, Carl Georg 
Anne Siemens (* 1974) – autrice tedesca
Arnold von Siemens (1853-1918) – industriale, figlio di Werner
Carl Heinrich von Siemens (1829-1906) – industriale tedesco, fratello di Werner
Carl Friedrich von Siemens (1872-1941) – industriale tedesco, figlio di Werner
Carl Georg Siemens (1809-1885) – tecnologo tedesco, fratello di Gustav, Adolf
Christian Ferdinand Siemens (1787-1840) – padre di Werner, Hans, Carl Wilhelm, Friedrich e Carl Heinrich 
Duncan Siemens (* 1993) – giocatore hockey su ghiaccio
Ernst von Siemens (1903-1990) – industriale tedesco, figlio di Carl Friedrich
Fritz Siemens (1849-1935) – medico tedesco
Georg von Siemens (1839-1901) – banchiere tedesco, figlio di Johann Georg
Georg Wilhelm von Siemens (1855-1919) – industriale tedesco, figlio di Werner
George Siemens – teoretico canadese
Gustav Karl Wilhelm Siemens (1806-1874) – giurista tedesco e politico, fratello di Carl Georg, Adolf
Hans Siemens (1818-1867) – industriale tedesco, fratello di Werner
Hayko Siemens (* 1954) – musicista tedesca
Heinrich Siemens (* 1964) – germanista
Henning Siemens (* 1974) – giocatore tedesco di pallamano
Hermann von Siemens (1885-1986) – industriale tedesco, figlio di Arnold
Johann Georg Siemens (1805-1879) – giurista tedesco, padre di Werner
Peter von Siemens (1911-1986) – industriale tedesco, figlio di Werner Ferdinand
Werner Ferdinand von Siemens (1885-1937) – industriale tedesco, figlio di Georg Wilhelm
Wolfgang Siemens (* 1945) – pittore tedesco

Storia di famiglia
Siemens – famiglia tedesca di imprenditori

Urbanistica
Siemens-Siedlung – quartiere di Monaco di Baviera
Siemens-Villa, Herrenhaus Correns, casa storica a Berlino-Lankwitz
Siemens-Villa (Wannsee), casa storica a Berlino-Wannsee, oggi ospedale Immanuel-Krankenhaus